Ламия () може да се отнася за:

 Ламия, древногръцката митология, дъщеря на бог Посейдон и Либия
 Ламия, хетера на Темистокъл от 5 век пр.н.е.
 Ламия, хетера от Атина на Деметрий I Полиоркет от 4/3 век пр.н.е.
 Когномен на клон Aelii Lamiae от фамилията Елии
 Луций Емилий Ламия, претор 42 пр.н.е.
 Луций Елий Ламия (проконсул), проконсул 24-22 пр.н.е. на Тараконска Испания
 Луций Елий Ламия (консул 3 г.)
 Луций Елий Ламия Плавций Елиан, суфектконсул 80 г.
 Луций Фунданий Ламия Елиан
 Ламия, град в Централна Гърция
 (248) Ламия (Lamia, Lameia), астероид
 Chiruromys lamia, животно, мишка, в Нова Гвинея

Вижте също 
 Ламя, митологично женско същество с вид на грамадно влечуго